Селен (selenium; Selen)  — хімічний елемент 
 Селен самородний - мінерал
 Малунг-Селен (комуна) - адміністративно-територіальна одиниця місцевого самоврядування, що розташована в лені Даларна.